Абсент:

 Абсент — алкогольный напиток.
 «Абсент» — картина Эдгара Дега.
 Абсент — ахалтекинский жеребец, участник трёх Олимпийских игр.
 «Абсент» — песня Елены Ваенги.